Reusch est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Franz Heinrich Reusch (1825-1900), théologien prussien
Friedrich Reusch (1843-1906), sculpteur allemand
Hans Henrik Reusch (1852-1922), géologue norvégien
Johann Reusch (1523-1582), compositeur saxon
Michael Reusch (1914-1989), gymnaste suisse

Voir aussi
, manufacturier d'article de sports 

Homonymie de patronyme